Alfred Lepape (1925-1996), militant libertaire belge ;
 Claude Lepape (1913-1994), peintre français ;
 Georges Lepape (1887-1971), dessinateur de mode ;
 Pierre Lepape (1941-2021), journaliste, critique littéraire et écrivain (essayiste, biographe, nouvelliste) français ;
 Sébastien Lepape (né en 1991), patineur de vitesse sur courte piste français ;
 Séverine Lepape (née en 1970), conservatrice et historienne de l'art française.

Le Pappe 
 Jean-François-Marie Le Pappe de Trévern (1754-1842), religieux français.

Voir aussi